Gefangen steht für:

 Gefangen (1949) (Originaltitel: Caught), US-amerikanischer Film noir von Max Ophüls (1949)
 Gefangen (SOKO Leipzig), zweiteilige Episode der Krimiserie SOKO Leipzig (2011)
 Gefangen (Fernsehserie), US-amerikanische Dokuserie (2016)
 Gefangen: Der Fall K., Film von Hans Steinbichler (2018)
 Tatort: Gefangen, Episode der Fernsehserie Tatort (2020)
 Gefangen (2021), deutscher Fernsehfilm von Elke Hauck (2021)

Siehe auch:

 Gfangen
 Kriegsgefangen